Lluís Soler i Auladell (Manlleu, 1954), actor català.
 Lluís Soler i Panisello, alcalde de Deltebre.
 Lluís Soler i Pla, polític català.
 Lluís Soler i Terol, (València, 1888 - Manresa, 1958), advocat, doctor en Medicina, en Dret i en Filosofia i Lletres, investigador i dramaturg valencià.